Konttinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Sirkka-Liisa Konttinen (née en 1948), photographe finlandaise
Tero Konttinen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois